Slovo polom může označovat:
 polom (kalamita) – lesní porost poškozený polámáním, zpravidla vlivem větru, sněhu, námrazy apod. (neprůchodný polom), též toto poškození (lesy zničené polomem) 

sídlo
 Polom (okres Přerov) – obec v okrese Přerov,
 Polom (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou,
 Pustá Polom – obec v okrese Opava,
 Velká Polom – obec v okrese Opava,
 Polom (Bochov) – část obce Bochov v okrese Karlovy Vary,
 Polom (Trhová Kamenice) – část obce Trhová Kamenice v okrese Chrudim,
 Polom (Sedloňov) – část obce Sedloňov v okrese Rychnov nad Kněžnou,
 Polom (Sulkovec) – část obce Sulkovec v okrese Žďár nad Sázavou,
 Polom – zaniklá obec v okrese Blansko.

geografický vrch
 Polom (Šumava) (1295 m) – šumavský vrchol poblíž Železné Rudy,
 Polom (1127 m) – geodetický bod v pohoří Hrubý Jeseník,
 Polom (649 m) – vrchol v Železných Horách, k. ú. Velká Střítež, okres Chrudim, Pardubický kraj,
 Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy) – hora v hraničním hřebeni Moravskoslezských Beskyd,
 Polom (Malá Fatra) - vrch v Malé Fatře,
 Polom  (přírodní rezervace) – přírodní rezervace Velký a Malý Polom v Železných horách.

další významy
 Velký Polom (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v CHKO Beskydy,
 Velký Polom (lyžařské středisko) – lyžařské středisko v obci Dolní Lomná,
 Polom (Polště) – rybník v okrese Jindřichův Hradec,
 N-S 45 Polom – samostatný pěchotní srub těžkého opevnění, který byl součástí pevnostního systému předválečné Československé republiky,
 Polom (seismologická a meteorologická stanice) v Orlických horách vybudovaná v podzemní a nadzemní části objektu bývalého pěchotního srubu N-S 45.

Související články 
 Lom
 Zlom

Externí odkazy